Cavalletti ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandro Cavalletti (* ?), italienischer Regisseur
 Ermete Cavalletti († 1603), vatikanischer Funktionär
 Luigi Cavalletti (19. Jahrhundert), italienischer Orgelbauer

Siehe auch:
 Cavaletti